«Ансар уль-Ислам» (; «Защитники ислама») — исламская боевая группа салафитской направленности, действующая в Буркина-Фасо и Мали. Активно проявила себя в 2016 году. Лидеры — имам Ибрагим Малам Дикко (до июня 2017 года), Джафар Дико.

По информации газеты La Croix, группа выступает за продвижение «истинного ислама» и восстановление Империи Массина (Халифат Хамдуллахи) — теократического государства, существовавшего на территории современного Мали в начале XIX века.

В феврале 2018 года Госдеп США ввёл санкции против группы, обвинив её в терроризме и совершении множества нападений на правительственные войска Буркина-Фасо, повлекших гибель десятков солдат.

Существует гипотеза, что группа связана с Исламским государством.

Ислам в Буркина-Фасо является доминирующей религией, её исповедует более 65 % населения страны.

Примечания 

Салафизм
Ислам в Африке
Исламистские террористические организации
Организации Буркина-Фасо